То́мсен () — фамилия датского происхождения. Известные носители:

 Томсен, Вильгельм (1842—1927) — датский лингвист и историк, профессор.
 Томсен, Гуннар Хельмер (род. 1975) — фарерский бас-гитарист.
 Томсен, Кайно (род. 1991) — самоанский тхэквондист.
 Томсен, Камилла (род. 1974) — датская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2004 года.
 Томсен, Клаус (род. 1970) — датский футболист.
 Томсен, Кнуд Лейф (1924—2003) — датский режиссёр и сценарист.
 Томсен, Кристиан Юргенсен (1788—1865) — датский археолог.
 Томсен, Мартинус (1890—1981) — датский мыслитель, космолог.
 Томсен, Николай (род. 1993) — датский футболист, полузащитник клуба «Ольборг» и сборной Дании.
 Томсен, Рольф (1915—2003) — немецкий офицер-подводник.
 Томсен, Сёрен Ульрик (род. 1956) — датский поэт, виднейшая фигура поколения 1980-х.
 Томсен, Тилль — немецкий кёрлингист.
 Томсен, Тонни (род. 1999) — фарерский футболист.
 Томсен, Тоурур (род. 1986) — фарерский футболист.
 Томсен, Туэ Бьёрн (1972—2006) — датский боксёр.
 Томсен, Ульрих (род. 1963) — датский киноактёр.
 Томсен, Харро (1911—1974) — штурмбаннфюрер СС.
 Томсен, Хассе (1942—2004) — шведский боксёр.
 Томсен, Юлиус (1826—1909) — датский химик, исследователь термохимии.
 Томсен, Янус (род. 1979) — фарерский футболист и топ-менеджер.

См. также 
 (2064) Томсен — небольшой астероид, который относится к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Томсон